Оса́дный нож — рубяще-колющее холодное оружие.

Осадные ножи представляет собой видоизменение боевой косы. Представлял собой оружие, напоминающее одновременно алебарду и глефу, но большей (до 3 метров) длины. Наконечник (перо) имел вид широкой режущей поверхности, с массивным крюком, позволявшим цепляться за стены крепостей и забираться на них.

Осадный нож, называемый Фальшарда, применялся преимущественно в Германии, где он сохранялся до XVIII века.

См. также 
 Фальшарда

Примечания

Литература

Ссылки 
 Секиры и алебарды 
 Холодное оружие  

Алебарды
Глефы
История вооружений